NLV steht für:
 Nationales Landvolk (eine Kleinstpartei im früheren Preußen) (siehe Ergebnisse der Provinziallandtagswahlen in Preußen)
 Nationalliberale Vereinigung (von 1924) (siehe Nationalliberale Reichspartei)
 Naturheil- und Luftbadverein (siehe u. a. NLV Stuttgart-Vaihingen)
 Naturwissenschaftlich-Landwirtschaftliche Verbindung Salia (siehe Landsmannschaft Salia Bonn)
 Nettolohnvereinbarung
 Neuartige Lebensmittel- und Lebensmittelzutaten-Verordnung (Deutschland) (siehe u. a. Novel Food)
 Niedersächsischer Leichtathletik-Verband
 Northern Lighthouse Vessel (siehe Northern Lighthouse Board)
 Norwalk-Like-Virus (siehe Humane Noroviren)
 Flughafen Mykolajiw (IATA-Code), Flughafen von Mykolajiw, Ukraine

nlv steht für:
 Orizaba-Nahuatl (ISO-639-3-Code), Dialekt des Nahuatl in der Gegend um Orizaba, Veracrux, Mexiko

Abkürzung